Batalha de Crécy
Crécy-sur-Serre
Crécy-Couvé
Crécy-en-Ponthieu
Aunay-sous-Crécy
Estrées-lès-Crécy
Crécy-au-Mont
Crécy-la-Chapelle
Montigny-sur-Crécy
Desambiguação